

Urodzili się 
 Mandane, córka medyjskiego króla Astyagesa.